

Événement historique
 Bataille de Crécy

Toponymie
 Crécy, ancienne commune française du Cher, aujourd'hui intégrée à Mehun-sur-Yèvre
 Crécy, lieu-dit sur la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Rhône
 Crécy, grange cistercienne de l'abbaye de Pontigny sur la commune de Saint-Florentin près de Brienon-sur-Armançon

 Crécy-au-Mont, commune française de l'Aisne
 Crécy-Couvé, commune française d'Eure-et-Loir
 Crécy-en-Brie, ancienne commune française de Seine-et-Marne, aujourd'hui intégrée à Crécy-la-Chapelle
 Crécy-en-Ponthieu, commune française de la Somme, où se déroula la fameuse bataille de Crécy
 Crécy-la-Chapelle, commune française de Seine-et-Marne
 Crécy-sur-Canne, ancienne commune française de la Nièvre, aujourd'hui intégrée à Fertrève
 Crécy-sur-Serre, commune française de l'Aisne

 Aunay-sous-Crécy, commune française d'Eure-et-Loir
 Brières-et-Crécy, ancienne commune française des Ardennes, aujourd'hui intégrée à Brécy-Brières
 La Chapelle-sur-Crécy, ancienne commune française de Seine-et-Marne, aujourd'hui intégrée à Crécy-la-Chapelle
 Estrées-lès-Crécy, commune française de la Somme
 Montigny-sur-Crécy, commune française de l'Aisne

Patronyme
 Harry Crécy Yarrow (1840-1929), médecin et naturaliste américain
 Nicolas de Crécy (1966), dessinateur et scénariste de bandes dessinées et illustrateur français, frère d'Étienne
 Étienne de Crécy (1969), DJ et compositeur français de musique électronique

Autre
Un potage de Crécy est un potage aux carottes.
Une purée Crécy est une purée de pommes de terre et de carottes.
Le château de Crécy est un château aujourd'hui détruit qui se situait sur la commune de Crécy-Couvé.

Voir aussi
 Cressy, page d'homonymie
 Cressy-Omencourt, commune française de la Somme
 Cressy-sur-Somme, commune française de Saône-et-Loire
 Bosc-Bénard-Crescy, commune française de l'Eure

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme